

Sigle 
 Caprine Arthritis Encephalitis  – artrite encefalite caprina
 Certificate in Advanced English  – quarto livello degli esami di lingua inglese per non-madrelingua dell'Università di Cambridge
 Computer-Aided Engineering  – applicazioni software che agevolano la risoluzione di problemi tecnologici tramite il calcolo numerico
 Comitato aziendale europeo  – organizzazione per la tutela degli interessi dei lavoratori a livello europeo.
 CAE Inc  – in precedenza Canadian Aviation Electronics, azienda canadese del settore aerospaziale.

Astronomia 
  Cae – abbreviazione della costellazione del Bulino

Codici 
 CAE – codice aeroportuale IATA del Columbia Metropolitan Airport di Columbia (Carolina del Sud) (Stati Uniti)
 cae – codice ISO 639-3 della lingua lehar

Religione 
 C.A.E. – Suore crocifisse adoratrici dell'Eucaristia